NPSL ist die Abkürzung für:

 National Premier Soccer League, Amateurfußballliga in den Vereinigten Staaten
 National Professional Soccer League, Hallenfußballliga in den Vereinigten Staaten und Kanada
 National Professional Soccer League (Südafrika), Fußballliga in Südafrika

Abkürzung